Лази — субетнічна група грузинів чи окремий народ, що мешкають в основному в Туреччині.

Топонім

Населені пункти та їхні частини
 Лази — місто в Заверцянському повіті Сілезького воєводства
 Лази — гміна в Заверцянському повіті Сілезького воєводства
 Лази — село в гміні Вінсько Воловського повіту Нижньосілезького воєводства
 Лази — село в гміні Луків Луківського повіту Люблінського воєводства
 Лази — село в гміні Ґубін Кросненського повіту Любуського воєводства
 Лази — село в гміні Тупліце Жарського повіту Любуського воєводства
 Лази — село в гміні Кобеле-Вельке Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Лази — село в гміні Жезава Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Лази — село в гміні Єжмановиці-Пшегіня Краківського повіту Малопольського воєводства
 Лази — село в гміні Ксьонж-Велькі Меховського повіту Малопольського воєводства
 Лази — село в гміні Освенцим Освенцимського повіту Малопольського воєводства
 Лази — село в гміні Лохув Венґровського повіту Мазовецького воєводства
 Лази — село в гміні Красносельц Маковського повіту Мазовецького воєводства
 Лази — село в гміні Шидловець Шидловецького повіту Мазовецького воєводства
 Лази — село в гміні Ольшево-Боркі Остроленцького повіту Мазовецького воєводства
 Лази — село в гміні Лешноволя Пясечинського повіту Мазовецького воєводства
 Лази — село в гміні Кампінос Варшавського-Західного повіту Мазовецького воєводства
 Лази — село в гміні Любовідз Журомінського повіту Мазовецького воєводства
 Лази — село в гміні Щутово Серпецького повіту Мазовецького воєводства
 Лази — село в гміні Риманів Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Лази — село в гміні Радимно Ярославського повіту Підкарпатського воєводства
 Лази — село в гміні Ґоньондз Монецького повіту Підляського воєводства
 Лази — село в гміні Ясениця Бельського повіту Сілезького воєводства
 Лази — село в гміні Заґурув Слупецького повіту Великопольського воєводства
 Лази — село в гміні Мельно Кошалінського повіту Західнопоморського воєводства
 Лази — частина міста Північна-Здруй в Новосондецькому повіті Малопольського воєводства
 Лази — частина міста Лазиська-Гурне в Міколовському повіті Сілезького воєводства
 Лази — частина міста Домброва-Гурнича в Сілезькому воєводстві
 Лази — частина міста Стараховіце в Стараховицькому повіті Свентокшиського воєводства
 Лази — частина міста Кельці у Свентокшиському воєводстві
 Лази — частина села Цемники в гміні Єжево Свецького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Лази — частина села Красне-Потоцьке в гміні Хелмець Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Лази — частина села Боґушова в гміні Хелмець Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Лази — частина села Мала-Весь у гміні Хелмець Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Лази — частина села Ковальова в гміні Риґліце Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Лази — частина села Мордарка в гміні Ліманова Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Лази — частина села Рожнув у гміні Ґрудек-над-Дунайцем Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Лази — частина села Кічня в гміні Лонцько Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Лази — частина села Яськовиці в гміні Скавіна Краківського повіту Малопольського воєводства
 Лази — частина села Ліхвін у гміні Плесьна Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Лази — частина села Подлесе в гміні Олькуш Олькуського повіту Малопольського воєводства
 Лази — частина села Кросна в гміні Ляскова Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Лази — частина села Вітовіце-Дольне в гміні Лососіна-Дольна Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Лази — частина села Ястшембя в гміні Ценжковиці Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Лази — частина села Міколайовіце в гміні Вешхославиці Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Лази — частина села Ляскувка-Хоронська в гміні Домброва-Тарновська Домбровського повіту Малопольського воєводства
 Лази — частина села Чернець у гміні Лонцько Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Лази — частина села Познаховіце-Ґурне в гміні Рацеховіце Мисленицького повіту Малопольського воєводства
 Лази — частина села Пшибиславіце в гміні Скала Краківського повіту Малопольського воєводства
 Лази — частина села Боґданувка в гміні Токарня Мисленицького повіту Малопольського воєводства
 Лази — частина села Пісажова в гміні Ліманова Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Лази — частина села Домброва в гміні Хожеле Пшасниського повіту Мазовецького воєводства
 Лази — частина села Костева (Коштова) в гміні Дубецько Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства
 Лази — частина села Яблонка в гміні Дидня Березівського повіту Підкарпатського воєводства
 Лази — частина села Ріпник (Жепник) у гміні Вояшувка Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Лази — частина села Явірник-Передмістя (Яворник-Пшедмесьце) в гміні Яворник-Польський Переворського повіту Підкарпатського воєводства
 Лази — частина села Ґнєвчина Ланьцуцка (Ґневчина-Ланьцуцька) в гміні Триньча Переворського повіту Підкарпатського воєводства
 Лази — частина села Пельня в гміні Заршин Сяноцького повіту Підкарпатського воєводства
 Лази — частина села Буківсько (Буковсько) в гміні Буківсько Сяноцького повіту Підкарпатського воєводства
 Лази — частина села Залужжя (Залуж) у гміні Сянік Сяноцького повіту Підкарпатського воєводства
 Лази — частина села Нова Весь у гміні Чудець Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства
 Лази — частина села Речпіль (Речполь) у гміні Кривча Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства
 Лази — частина села Дрогобичка в гміні Дубецько Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства
 Лази — частина села Небещани в гміні Сянік Сяноцького повіту Підкарпатського воєводства
 Лази — частина села Ненадова в гміні Дубецько Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства
 Лази — частина села Гумниська в гміні Березів Березівського повіту Підкарпатського воєводства
 Лази — частина села Ґліник-Ґурни в гміні Фриштак Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства
 Лази — частина села Ґоґолув у гміні Фриштак Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства
 Лази — частина села Зменниця в гміні Березів Березівського повіту Підкарпатського воєводства
 Лази — частина села Бахорець (Бахужець) у гміні Дубецько Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства
 Лази — частина села Коженюв у гміні Жиракув Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Лази — частина села Германова в гміні Тичин Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Лази — частина села Угерці Мінеральні (Угерце-Мінеральне) в гміні Вільшаниця Ліського повіту Підкарпатського воєводства
 Лази — частина села Уйковіце в гміні Перемишль Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства
 Лази — частина села Корчина в гміні Корчина Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Лази — частина села Безьдзедза в гміні Колачице Ясельського повіту Підкарпатського воєводства
 Лази — частина села Роґеніце-Великі в гміні Малий Плоцьк Кольненського повіту Підляського воєводства
 Лази — частина села Ксьонжениці в гміні Червйонка-Лещини Рибницького повіту Сілезького воєводства
 Лази — частина села Камешниця в гміні Мілювка Живецького повіту Сілезького воєводства
 Лази — частина села Стшебінь у гміні Кошенцин Люблінецького повіту Сілезького воєводства
 Лази — частина села Клепачка в гміні Старча Ченстоховського повіту Сілезького воєводства
 Лази — частина села Зложенець у гміні Пілиця Заверцянського повіту Сілезького воєводства
 Лази — частина села Цинкув у гміні Козеґлови Мишковського повіту Сілезького воєводства
 Лази — частина села Мендзибродзе-Бяльське в гміні Черніхув Живецького повіту Сілезького воєводства
 Лази — частина села Новек у гміні Лопушно Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Лази — частина села Крайно-Парцеле в гміні Ґурно Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Лази — частина села Медзяна-Ґура в гміні Медзяна Ґура Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Лази — частина села Віделкі в гміні Далешице Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Лази — частина села Нова Слупя в гміні Нова Слупія Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Лази — частина села Мальмужин у гміні Мнюв Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Лази — частина села Будзіслав-Ґурни в гміні Клечев Конінського повіту Великопольського воєводства
 Лази — частина села Ольшина в гміні Остшешув Остшешовського повіту Великопольського воєводства
 Лази — частина села Дзежбін у гміні Мицелін Каліського повіту Великопольського воєводства
 Лази — колонія в гміні Черніково Торунського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Лази — колонія в гміні Дружбіце Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Лази — колонія в гміні Рудники Олеського повіту Опольського воєводства
 Лази — колонія в гміні Радзілув Ґраєвського повіту Підляського воєводства
 Лази — колонія в гміні Перлеєво Сім'ятицького повіту Підляського воєводства
 Лази — колонія в гміні Лаґув Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Лази — осада в гміні Переворськ Переворського повіту Підкарпатського воєводства
 Лази — осада в гміні Дембно Мисліборського повіту Західнопоморського воєводства
 Лази — лісова осада в гміні Сулеюв Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства

Лази-під-Макитоу — село, громада округу Пухов, Тренчинський край.

Населені пункти
 Лази — Закарпатська область, Мукачівський район
 Лази — Закарпатська область, Тячівський район
 Лази — Івано-Франківська область, Рожнятівський район

 Лази — хутір на Бережанщині, знятий з облікових даних
Природоохоронна територія
 Лази — заповідне урочище у Львівській області

Лази — село в общині Беране.

Див. також 
 Лаз
 ЛАЗ

Примітки